John Steiner (1934–) angol pszichoanalitikus, író
 John Steiner (1941–2022) angol színművész